Anvers steht für:

 Antwerpen, französischer Name der Stadt in Belgien
 Anvers (Métro Paris), Metrostation in Paris
 die erste Halbzeile eines Langverses, siehe Langzeile
 Anvers-Insel (auch: Antwerpen-Insel), Insel in der Subantarktis